Der Kanton Saint-Pons-de-Thomières ist ein französischer Kanton im Arrondissement Béziers des Départements Hérault. Er hat  Einwohner (Stand: ). 

Vertreter im Generalrat des Départements war von 1994 bis 2015 Kléber Mesquida (PS). Für die Periode 2015–2021 vertreten den Kanton Kléber Mesquida und Marie Pierre Pons (beide PS).

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 59 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Bis zur landesweiten Neuordnung der französischen Kantone im März 2015 gehörten zum Kanton Saint-Pons-de-Thomières die neun Gemeinden Boisset, Courniou, Pardailhan, Rieussec, Riols, Saint-Jean-de-Minervois, Saint-Pons-de-Thomières, Vélieux und Verreries-de-Moussans. Sein Zuschnitt entsprach einer Fläche von 269,46 km2. Er besaß vor 2015 einen anderen INSEE-Code als heute, nämlich 3433.

Saintponsdethornieres